Riu Urola, riu de la província de Guipúscoa (País Basc)
 Urola-Costa, comarca del territori històric de Guipúscoa (País Basc)
 Alt Urola, comarca de Guipúscoa